Ulica i place w Sanoku

 Place i skwery

Uwagi:
 W odniesieniu do okresu okupacji niemieckie poza istnieniem Adolf Hitler Platz (Plac Adolfa Hitlera) pojawiał się także w źródłach Adolf Hitlerstrasse (Ulica Adolfa Hitlera).

 Inne

 Nieistniejące ulice i place

Uwagi:
 Przypadki, w których ulica została wskazana wyłącznie w rubryce nazwy poprzedniej / pierwotnej, dotyczy sytuacji, gdy źródła wskazały istnienie ulicy o takiej nazwie, jednak nie istnieje ona obecnie oraz brak jest źródeł na przemianowanie ulicy na inną nazwą.
 Uchwałą z 20 grudnia 1932 rada miejska w Sanoku dokonała przemianowania kilku ulic (Białogórska na Sigoć, Królewska na Wójtostwo, Kąpielowa na Sujec), jednak zmiany te nie zostały wprowadzone.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 
 GZA1989-13
 
 
 
 
 
 

 
Listy związane z urbanistyką
Zmiany nazw ulic i placów w Polsce